Ванесса Ланкастер () — британская певица, солистка группы Touch and Go. Ванесса начала своё обучение в Королевской Академии Балета (Royal Academy of Ballet) в Лондоне. Чуть позже она успешно проходит собеседование в Государственную Театральную Школу (Corona Stage School) в Лондоне (колыбель многих Британских звезд), которую с успехом оканчивает. Далее — профессиональное обучение и диплом с отличием в Lucy Clayton Finishing School в Лондоне, откуда молодая дива отправляется покорять мир.

Вскоре Ванесса получает ангажемент на лондонское телевидение, где её глубокий и сексуальный тембр моментально наполняет собой огромное количество рекламных роликов. Одновременно она работает моделью на подиуме и фото-моделью, являясь лицом ведущих косметических брендов. Её работы на телевидении не ограничиваются работой за кадром — она снимается специально для EMU’s WORLD (ITV) и даже в нашумевшем фильме о Джеймсе Бонде «Осьминожка».

Профессионально петь Ванесса начала в 15, создав со старшим братом Шазом (Shaz) группу под названием Boys Behaving Badly (кстати, барабанщик группы впоследствии стал ударником Jamiroquai). Конечно же, Ванесса была единственной девушкой в группе! Как только её вокальные таланты стали известны широкой публике — успех не заставил себя ждать, она становится очень востребована на рекорд-сцене Лондона, что приводит её к отъезду в мировое турне с Urban Spices.

В 1998 году Ванесса принимает предложение продюсеров стать основным голосом новаторского проекта Touch and Go. Но желание творить не позволило ей ограничиться исполнением вокальных партий. Впоследствии Ванесса становится соавтором песен Straight To Number One, Big Beat, So Hot и многих других.

Певцы и певицы Великобритании
Персоналии по алфавиту